Paradise Park ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Park (Florida)
 Paradise Park (Kalifornien)
 Paradise Park (Oregon)
 Hawaiian Paradise Park, Gemeinde auf Hawaii

Parks in England:
 Paradise Park (Cornwall) in Hayle
 Paradise Park (London) im Borough of Islington
 Paradise Wildlife Park in Broxbourne, Hertfordshire